Jeux olympiques de 1992 peut désigner :
Jeux olympiques d'hiver de 1992, qui ont eu lieu à Albertville, en France;
Jeux olympiques d'été de 1992, qui ont eu lieu à Barcelone, en Espagne